Belvidere kan syfta på:

Geografi

USA 

 Belvidere, Illinois, countyhuvudort, Boone County, 
 Belvidere, New Jersey, countyhuvudort, Warren County, 
 Belvidere, North Carolina, kommunfritt område, Perquimans County, 

Robotskapade USAförgreningar